Шейно — деревня в Онуфриевском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (), зарегистрировано 1 садовое товарищество.

Находится в 33 км юго-западнее Истры у истока реки Негуч (притока Малой Истры), высота над уровнем моря 223 м. Ближайшие населённые пункты — Бочкино и Ремянники — в 1 км северо-восточнее и севернее.

Впервые упоминается в 1558—1560 годах, как принадлежавшая некоему Бурцу Болотникову вотчина.

Население

Примечания

Ссылки 
  Сельское поселение Онуфриевское
 Сельское поселение Онуфриевское. Краеведческая справка
 Онуфриевское
 
 Карта Истринского района Московской области

Литература 
 

Населённые пункты городского округа Истра